Блинк може да се односи на:

 B-Link, фестивал
 Блинк-182, бенд
 Блинк (распоређивачка машина)